Vlachy můžou být:

Vlachy (okres Liptovský Mikuláš) – obec na severním Slovensku
Spišské Vlachy – obec na východním Slovensku
Historický název italského regionu